Ши може бити:

Ши (Акерсхус) град у округу Акерсхус, Норвешка
Ши (Горњи Пиринеји), насеље је и општина у департману Горњи Пиринеји, Француска